Uma Ana Ico bezeichnet folgende geographischen Objekte in Osttimor:

 Uma Ana Ico, ein Suco im Verwaltungsamt Venilale
 Uma Ana Ico (Aldeia, Bado-Ho’o), eine Aldeia im Suco Bado-Ho’o
 Uma Ana Ico (Ort, Bado-Ho’o), ein Ort im Suco Bado-Ho’o
 eine Aldeia und Ort im Suco Ossouala
 Uma Ana Ico (Aldeia, Ossu de Cima), eine Aldeia im Suco Ossu de Cima
 Uma Ana Ico (Ort, Ossu de Cima), ein Ort im Suco Ossu de Cima